Es gilt das gesprochene Wort steht für:

 Es gilt das gesprochene Wort (Redewendung), Routineformel in vorab veröffentlichten Manuskripten
 Es gilt das gesprochene Wort (Film), Film von Ilker Çatak (2019)
 Es gilt das gesprochene Wort (Roman), Roman von Sönke Wortmann (2021)